Puerto de San José kan syfta på:

Guatemala 

 Puerto San José, Guatemala, ort i kommunen Municipio de San José i Departamento de Escuintla,

Mexiko 

 Puerto de San José, Mexiko, ort, San Luis Potosí, Cerritos,